Juan Aparicio puede referirse a:
 Juan Aparicio Rojas, alcalde venezolano
 Juan Aparicio López, periodista y político español
 Juan Aparicio Quintana, pintor español